Topol hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

 RT-2PM Topol, misil balístico intercontinental de fabricación soviética.
 RT-2UTTH Topol-M, misil balístico intercontinental de fabricación rusa, sucesor del anterior.
 Chaim Topol (1935-2023), actor israelí, más conocido simplemente como Topol.
 Jáchym Topol (1962), poeta, periodista y novelista checo.
 Filip Topol (12 de junio de 1965 - 19 de junio de 2013), cantante, compositor y pianista checo; hermano de Jáchym Topol.